Километро Куарента и Очо има више значења:

 Километро Куарента и Очо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Куарента и Очо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику